

Пивоварово — село, В'язниковський район, Владимирська область
 Пивоварово — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія

Див. також 
 Пивовари